Denis Désiré Riocreux (1791-1872), dessinateur et peintre sur porcelaine français ;
 Jean-Yves Riocreux (né en 1946), prélat français ;
 Stéphanie Riocreux (née en 1966), femme politique française ;
Ingrid Riocreux (née en 1985), essayiste et critique littéraire française.